Baronensi – abitanti di Barão de Grajaú
Baronensi – abitanti di Barão do Triunfo
Baronensi – abitanti di Barão